Le Championnat d'Allemagne masculin de handball 2015-2016 est la soixante septième édition de cette compétition.

Le championnat de Division 1 de handball est le plus haut niveau du championnat d'Allemagne de ce sport. 

À l'issue de la saison, les Rhein-Neckar Löwen remportent leur premier titre de Champion d'Allemagne, leur deuxième trophée toutes compétitions confondues après la Coupe EHF 2012-2013. Il obtient à cette occasion sa qualification pour la Ligue des champions en compagnie du SG Flensburg-Handewitt, vice-champion. Le THW Kiel, champion en titre n'a terminé que . Par ailleurs, cette saison a été marqué par le retrait en janvier 2016 du HSV Hambourg en raison de ses problèmes financiers.

Participants

Localisation

Compétition 

En janvier 2016, le club du HSV Hambourg annonce son retrait du Championnat d'Allemagne en raison de ses problèmes financiers qui ont amené plusieurs joueurs non-payés à changer d'équipe. Ce retrait s'accompagne d'une annulation de tous les résultats de l'équipe.

Classement final 

|

|}

Résultats

Évolution du classement

Champion d'Allemagne 2015-2016 

L'effectif des Rhein-Neckar Löwen est :

Statistiques et récompenses

Récompenses 
Andy Schmid, le joueur suisse des Rhein-Neckar Löwen, est élu par les 19 entraineurs des clubs meilleur joueur de la saison pour la troisième année consécutive.

Meilleurs buteurs

Notes et références 

2015-2016
Handball M1
Allemagne M1